DESOXY (4-метил-3,5-диметоксифенэтиламин) — психоделический фенэтиламин, аналог мескалина. Впервые был синтезирован американским биохимиком А. Шульгиным.

Наименование 

Данное химическое соединение по своей структуре схоже с мескалином и отличается от него лишь удалённым атомом кислорода в пара-положении бензольного кольца. По этой причине А. Шульгин дал ему название 4-дезоксимескалин (в переводе книги 2003 года издательства Ультра.Культура используется неверная транслитерация с английского «4-десоксимескалин»), сокращённо DESOXY (дезокси). По правилам номенклатуры ИЮПАК, приставка «дезокси-» означает удалённый атом кислорода.

Дозировка 
В PiHKAL указана дозировка 40—120 мг с продолжительностью действия 6—8 часов.

Психические расстройства 
У Энн Шульгиной 40 мг DESOXY вызвали длительное расстройство восприятия — она находилась в изменённом состоянии сознания целую неделю после выведения вещества из организма. Сохранялся мидриаз (расширенные зрачки), утратился сексуальный интерес. Психически она ощущала непрерывный поток мыслей и образов, испытывала «замешательство» () и «диссоциацию» (наблюдала за своими действиями со стороны, будто кинокамера), также возникали спонтанные осознанные сновидения.

Энн обратилась за помощью к психологу Адаму Фишеру, рассказав ему о своём изменившемся восприятии:

«Я живу во вселенной, проникнутой каким-то холодным разумом, который за всем наблюдает и всё запоминает и которому не свойственны никакие чувства. Очень может быть, что это и есть Бог, хотя на самом деле я так не считаю, но я не знаю, что это может быть в таком случае, потому что он повсюду и я не могу оторваться от него. Я решила, что не приму его. Я знаю, это звучит нелепо, но именно так я себя чувствую.»

Методы получения

Правовой статус 
В США оборот 4-дезоксимескалина запрещён в соответствии с  в связи со схожестью его структуры с мескалином, внесённым в  в 1970 году.

В Российской Федерации производные мескалина запрещены постановлением № 788 от 9 сентября 2013 года.

Примечания 

Психоделики